Умной-Колычёв — славянская мужская составная фамилия; имеет женскую форму Умная-Колычёва.
 Умной-Колычёв, Василий Иванович (ум. 1575) — русский военный и государственный деятель, окольничий и воевода, затем боярин, опричник.
 Умной-Колычёв, Фёдор Иванович (ум. 1574) — русский военный и государственный деятель, окольничий, воевода и боярин.